Гріг, Ґріґ () — норвезьке прізвище, поширене переважно в Норвегії, Данії та Швеції.

Персоналії 
 Едвард Гріг (1843–1907) — норвезький композитор.
 Нурдаль Ґріґ (1902–1943) — норвезький поет.

Інше 
 4872 Гріг — астероїд головного поясу.

Норвезькі прізвища